Crawfordsville (Arkansas), localitat estatunidenca
 Crawfordsville (Indiana), localitat estatunidenca
 Crawfordsville (Iowa), localitat estatunidenca
 Crawfordsville (Oregon), localitat estatunidenca